Региональные организации Викимедиа (иногда называемые «отделениями Викимедиа» — от ) — это независимые национальные или суб-национальные некоммерческие организации, созданные для поддержки и популяризации на местном уровне проектов Викимедиа, таких как Википедия. 

Отделения юридически независимы от Фонда Викимедиа: после одобрения Комитетом по присоединению () они заключают с Фондом специальное «Соглашение» () о рамках сотрудничества и не получают никакого контроля над веб-сайтами Фонда. Региональные организации Викимедиа проводят региональные конференции, а также занимаются популяризацией проектов Викимедиа и информированием о глобальных событиях, таких как Викимания.

По состоянию на январь 2016 года имелась 41 признанная региональная организация Викимедиа.

Ныне закрытые отделения Викимедиа

См. также 
 WikiBilim

Примечания

Библиография 
  
  
  
 

 
Списки организаций